Quirino - deus romano

Pessoas 
 Públio Sulpício Quirino, um aristocrata romano. 
 São Quirino de Neuss, mártir cristão do século II, comemorado no dia 30 de abril
 São Quirino de Roma, mártir cristão do século III, comemorado no dia 25 de março
 São Quirino de Sescia, mártir cristão do século IV, comemorado no dia 4 de junho
 Nicásio, Quirino, Escubículo e Piência, mártires do século III, comemorados no dia 11 de outubro

Desambiguação